La Roumanie compte 320 villes et municipes classées selon leur importance :
 rang unique - Bucarest capitale de la Roumanie, de rang équivalent à celui d'un județ, municipe divisé en 6 secteurs, chacun ayant à sa tête un maire ;
 rang  - municipe d'importance nationale, avec influence potentiellement internationale ;
 rang  - municipe dont l'influence comprend ou dépasse le județ où il se trouve, ou bien qui a un rôle d'équilibre dans le réseau national des localités ;
 rang  - ville dont l'influence s'étend à plusieurs localités de son județ.

Municipes 
Un « municipe » () est une unité administrative en Roumanie. Ce statut est accordé aux grandes villes, avec un degré élevé d'urbanisation, avec une population relativement importante, en général dépassant les  et avec un rôle économique, social, politique et culturel significatif. Il n'y a pas de loi fixant ces critères de façon absolue, mais c'est par une loi que ce statut peut être accordé. Le statut ne s'acquiert donc pas automatiquement en remplissant les critères mentionnés.

L'administration d'un municipe s'appelle « municipalité » () et est présidée par un maire. Les municipes n'ont pas de subdivisions administratives même si, de façon non officielle, les grands municipes sont divisés en quartiers. Enclavé dans le județ d'Ilfov, le municipe de Bucarest a un statut particulier avec sept maires, dont six pour les six secteurs.

Dans le langage courant, les municipes sont appelés orașe : « villes », mais au niveau politico-administratif et financier, la distinction entre les statuts de municipe et de ville est importante.

Villes 
Une ville () est une unité administrative du même niveau que les municipes, mais de moindre importance. Par leur urbanisation, elles se distinguent des communes () qui sont des localités de milieu rural.

Liste 
Se trouvent listées sur cette page tous les municipes et toutes les villes avec leur population officielle en 1992, 2002 et 2011. Les chefs-lieux d'un județ ont automatiquement le statut de municipe. Les communes n'apparaissent pas dans cette liste. Les villes sans indication de population étaient des communes au moment du recensement respectif, si la population a pu être tirée d'une autre source, elle est pourvue de cette note.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Roumanie
 
Liste en rapport avec la Roumanie